Scott Crichton può riferirsi a:

 Scott Crichton (1954-), rugbista a 15 neozelandese
 Scott Crichton (1991-), giocatore statunitense di football americano